Netrunner un système d'exploitation libre prêt à l'emploi basé sur la distribution GNU/Linux Kubuntu.

Résumé 
Blue Systems, la société qui sponsorise également la version KDE de Linux Mint et Kubuntu, développe Netrunner comme un bureau prévu pour une utilisation quotidienne basée sur Plasma Desktop, le bureau KDE. Ce système d'exploitation cible aussi bien les nouveaux utilisateurs que les utilisateurs expérimentés avec GNU/Linux.

Le bureau Plasma permet une personnalisation facile pour configurer l'interface à votre goût.

Depuis la version 4.2, Netrunner est composé de nouveaux logiciels et outils de configuration KDE pour une meilleure intégration des services web tels que Google, Facebook et owncloud. Cela permet à l'utilisateur de visualiser, éditer et stocker ses données comme les documents ou les calendriers dans l'environnement KDE et d'intégrer la messagerie instantanée de Google ou Facebook avec KDE Telepathy.

Netrunner est disponible en versions 32 bits et 64 bits.

Netrunner est basé sur Kubuntu qui est une version d'Ubuntu avec l'environnement KDE SC. Ubuntu est lui basé sur Debian.

Logiciels par défaut 
Les logiciels intégrés à Netrunner sont les logiciels phares du libre ou  sont en grande partie issus du projet KDE :

 Noyau Linux et l'ensemble des outils GNU associés
 KDE Plasma Workspaces
 Mozilla Firefox (+ outils d'intégration à KDE)
 Mozilla Thunderbird
 VLC media player
 LibreOffice
 GIMP
 Krita
 Gwenview
 Skype
 Kdenlive
 Telepathy, pour la discussion instantanée
 Samba
 Webaccounts (intégration des services web)
 Muon Discover (boutique d'applications)
 VirtualBox (émulateur de systèmes d'exploitation)

Services Cloud 
Netrunner offre actuellement un service de stockage en ligne de  pour son service cloud "Runners-ID". Il est basé sur le logiciel libre OwnCloud.
Cette fonctionnalité permet le stockage de données, le streaming de musique, la gestion et le partage de documents.

Historique des versions 
 Netrunner 17 Horizon – (basée sur Kubuntu 15.10, sortie le 23/11/2015)
 Netrunner 16 Ozymandias – (basée sur Kubuntu 15.04, sortie le 17/05/2015)
 Netrunner 14.1 Frontier – (basée sur Kubuntu 14.10, sortie le 24/01/2015)
 Netrunner 13.12 Enigma2 - (basée sur Kubuntu 13.10, sortie le 13/01/2014)
 Netrunner 13.06 Enigma – (basée sur Kubuntu 13.04 "raring", sortie le 05/07/2013)
 Netrunner 12.12 Dryland – troisième édition (basée sur Kubuntu 12.10 "quantal", sortie le 22/12/2012)
 Netrunner 4.2 Dryland – Deuxième édition (basée sur Kubuntu 12.04 LTS "precise", sortie le 20/06/2012)
 Netrunner 4.0 Dryland (basée sur Kubuntu 11.10 "oneiric", sortie le 29/12/2011)
 Netrunner 3 Chromatic (basée sur Kubuntu 11.04 "natty", sortie le 14/04/2011)
 Netrunner 2 Blacklight (basée sur Kubuntu 10.04 "lucid", sortie le 15/07/2010)
 Netrunner 1 Albedo (basée sur LinuxMint, sortie le 18/03/2010)

Liens externes 
 Netrunner page d'accueil
 Netrunner sur Distrowatch.com

Références 

Ubuntu